Příjmení Majorov (, přechýleně ) nosí více osobností:

 Alexandr Borisovič Majorov (* 1957), sovětský reprezentant v severské kombinaci
 Boris Alexandrovič Majorov (* 1938), ruský lední hokejista a hokejový trenér
 Jevgenij Alexandrovič Majorov (1938–1997), ruský lední hokejista  
 Roman Majorovič Majorov (1933–2003), ruský a sovětský hudební skladatel